– powieść wizualna dla dorosłych stworzona przez firmę Sphere. Została wydana 5 grudnia 2008 na platformie Windows. Na jej podstawie powstały manga oraz serial anime wyprodukowany przez studio Feel, który emitowano od października do grudnia 2010.

Fabuła 
Historia opowiada o Haruce i Sorze Kasugano, bliźniętach osieroconych w wyniku wypadku samochodowego, w którym zginęli ich rodzice. Rodzeństwo przeprowadza się do wiejskiego miasteczka, w którym niegdyś mieszkali ich dziadkowie. Oboje próbują odnaleźć się w otaczającym ich świecie z pomocą nowych przyjaciół, a także starych znajomych. W grze przedstawione są różne zakończenia, w których Haruka nawiązuje romantyczne relacje z różnymi dziewczynami, w zależności od podjętych decyzji.

Bohaterowie

Główni

Poboczni

Wydanie 
Za produkcję oraz wydanie gry odpowiada studio Sphere. Produkcja ukazała się 5 grudnia 2008 na platformie Windows. Sequel/fan disk, zatytułowany Haruka na Sora, został wydany 24 października 2009. Zawiera on pełne scenariusze dla postaci Kozue i Yahiro, rozszerzenie historii Sory z oryginalnej gry, a także dodatkowe materiały bonusowe.

Manga 
Adaptacja w formie mangi zilustrowanej przez Takashiego Mikaze ukazywała się od 26 sierpnia 2009 do 26 listopada 2010 w magazynie „Comp Ace” wydawnictwa Kadokawa Shoten. Seria została opublikowana w dwóch tankōbonach, wydanych 21 maja i 21 grudnia 2010.

Anime 
Gra została zaadaptowana na 12-odcinkowy serial anime, wyprodukowany przez studio Feel, który był emitowany od 4 października do 20 grudnia 2010. Każdy odcinek składa się z 22-minutowego segmentu fabularnego i 3-minutowej części omake. Główna fabuła anime jest przedstawiona w formie rozgałęziających się wątków, które niezależnie opowiadają historie Kazuhy, Akiry, Nao i Sory, jednocześnie dzieląc pewne wspólne odcinki. Tytuł każdego odcinka odnosi się do imion postaci, których dotyczy. Część omake skupia się na historii Motoki, koncentrując się bardziej na humorze i projektach postaci w stylu chibi. Motywem otwierającym jest utwór  wykonany przez zespół Eufonius, zaś końcowym  autorstwa Nekocan feat. Junca Amaoto. Drugim motywem końcowym jest  autorstwa Momoiro Clover.

Lista odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Yosuga no Sora 
 Oficjalna strona Haruka na Sora 
 Oficjalna strona anime 
 

2008 w grach komputerowych
Eroge
Feel
Gry komputerowe wyprodukowane w Japonii
Gry na platformę Windows
Mangi romantyczne
Powieści wizualne
Seinen